Op 17 mei 1999 werden er in Israël verkiezingen voor de 15e Knesset gehouden. Tegelijkertijd werden er directe verkiezingen voor de premier gehouden.

Uitslag

Externe link
1999 Elections Results (Final), Knesset Website

Parlementsverkiezingen 1999
Verkiezingen in 1999